Мануэ́л Жозе́ Тава́реш Ферна́ндеш (; род. 5 июня 1951, Сарильюш-Пекенуш, Португалия) — португальский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Португалии (2): 1979/80, 1981/82
 Обладатель Кубка Португалии (2): 1977/78, 1981/82
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 1982, 1987
 Лучший бомбардир чемпионата Португалии: 1986

В качестве тренера 
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2001

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Выступления за сборную 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фабрил»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Витория» Сетубал
Тренеры ФК «Пенафиел»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Униан Лейрия»
Тренеры ФК «Эштрела» Амадора
Тренеры ФК «Атлетику Авиасан»